Именево () — село в Красноармейском районе Чувашской Республики. Архаичные названия: Именево-Аккозино, Именево-Аккузово, Нимилкасы (по словарю Н. И. Ашмарина).

География 
Село расположено на правом берегу реки Большой Цивиль в 13 км от г. Цивильска и в 45 км от г. Чебоксары. Географические координаты 47°18’ восточной долготы и 55°47’ северной широты.

Население 
Население чуваши, численность — 439 человек.

История 
Согласно археолгическим данным, основано в начале XIII в. Этимология ойконима возводится к татарскому имен «дуб», формант -касси в чувашском названии происходит от чувашского касă (). Село служило местом сбора повстанцев во время Пугачевского бунта.
До 1927 года входило в состав Чурачикской волости Цивильского уезда Казанской губернии.

Выходцами из села основана деревня Именево Батыревского района Чувашской Республики.

Разное 
Церковь Михаила Архангела (с 1764 г.), разрушена в 1935 г. Имеется школа, основанная в 1841 г., отделение связи, детский сад, модельная библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, ветеринарный пункт, магазины.
Улицы: Çĕн урам (Новая, офиц. Овражная), Чиркÿ урамĕ (Церковная, офиц. К. Маркса), Пасар урамĕ (Базарная, офиц. К. Маркса), Тукас (Верхняя, офиц. Чапаева с переулком Центральным), Чутай (Четаи, офиц. Гагарина), Анаткас (Нижняя улица, офиц. Гагарина), Ката вĕç (Дальняя, офиц. Ленина), Хăрах урам (Односторонняя, офиц. Ленина), Посёлок (Молодёжная).
Включает куст сел в составе деревень Серткасы (чуваш. Çурткасси), Шорги (чуваш. Шурка), Чумаши (чуваш. Чумаш). Село во все времена тяготело к г. Цивильску, но фактически числится в составе Красноармейского района.
Выходцами основана д. Именево в Батыревском районе Чувашской Республики.

Литература 
 Шачкин, К. Ф. Чиркÿллĕ Именкасси шкулĕ / Константин Филиппович Шачкин. — Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 2001. — 139 с.
 Шачкин, К. Ф. Чиркÿллě Именкасси. Çулсем. Çынсем / К. Ф. Шачкин. — Шупашкар : Çěнě вăхăт, 2007. — 144 с.

Населённые пункты Красноармейского района Чувашии